Mohelnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Mohelnice, città del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc
Mohelnice, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Mohelnice nad Jizerou, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale